Сассари:

 Сассари — город в Италии.
 Сассари — провинция в Италии.
 Сассари — механизированная бригада итальянской армии.